Појам Лудвиг IX може да се односи на:

 Луј IX Свети
 Лудвиг IX од Хесен-Дармштата
 Лудвиг IX, војвода Баварске